Yiğitler steht für: 

 Yiğitler (Karlıova), ein Dorf im türkischen Landkreis Karlıova 
 Yiğitler (Nazımiye), ein Dorf im türkischen Landkreis Nazımiye 
 türkischer Name des Ortes Arsos auf Zypern, siehe Arsos/Yiğitler